Mount Holly (Carolina del Nord)
 Mount Holly (Vermont)
 Mount Holly Springs, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.